POQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Polk Inlet (Alaska) (Stati Uniti)
 poq – codice ISO 639-3 della lingua popoluca di Texistepec